Са́ри Ла́акконен (; ) — финская кёрлингистка.

Трёхкратная .

Играла на позиции второго.

Достижения 
 : золото (2003, 2004, 2005), серебро (2009), бронза (2010).
 : серебро (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1992 году в возрасте 23 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу